Губчак Михайло
 Губчак Михайло Ігнатович

Див. також 
 Губчак